

Cinema 
 Cyclone – film del 1978 diretto da René Cardona Jr.
 Cyclone, arma fatale (Cyclone) – film del 1987 diretto da Fred Olen Ray

Fumetti 
 Cyclone – membro della nuova formazione della Justice Society of America pubblicata dalla DC Comics
 Cyclone – personaggio dei fumetti Marvel Comics, membro di Thunderbolts

Informatica 
 Cyclone – linguaggio di programmazione

Moda 
 Cyclone – abito da sera di Lanvin del 1939

Musica 
 Cyclone – album dei Tangerine Dream del 1978
 Cyclone – singolo di Baby Bash del 2007, dall'album omonimo
 Cyclone – album di Baby Bash del 2007
 Cyclone – album di Quinn Sullivan del 2011
 Cyclone – singolo dei Dub Pistols del 1998
 Cyclone – singolo dei 12012 del 2007
 Cyclone – album dei Serpenti del 2014
 Cyclone – gruppo musicale psychobilly italiano
 Cyclone – gruppo musicale thrash metal belga

Pagine correlate 
Ciclone (disambigua)